Plectrotarsidae är en familj av nattsländor. Plectrotarsidae ingår i överfamiljen Phryganeoidea, ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Plectrotarsidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Plectrotarsidae